Dschumblat ist der Name zweier libanesischer Politiker

Kamal Dschumblat
Walid Dschumblat